Wojna stuletnia – konflikt między Anglią a Francją w latach 1337 – 1453
 Wojna stuletnia Calakmul i Tikál – konflikt między Calakmul i Tikál w latach 526 – 680
 II wojna stuletnia – pojęcie z historiografii anglosaskiej określające łącznie serię konfliktów między Anglią a Francją w latach 1689 – 1815